Арташе́с Аракеля́н:
 Аракелян, Арташес Аркадьевич (1909—1993) — советский экономист, академик АН Армянской ССР (1960).
 Аракелян, Арташес Артакович (род. 1989) — армянский футболист.